Academy Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Academy Street Historic District (Poughkeepsie), New York, ID-Nr. 82001117
 Academy Street Historic District (Madison), North Carolina, ID-Nr. 82003502